Karan bezeichnet:

 Karan, männlicher und weiblicher Vorname sowie Familienname (mit Namensträgern)

 Karan (Mali), Gemeinde in der malischen Region Koulikoro
 Karan (Užice), Dorf im westserbischen Okrug Zlatibor

 Karan Arjun, indischer Film aus dem Jahr 1995
 Koffee with Karan, indische Fernsehshow (2004/2005)

 Karan (Kaste) (auch Karanam), eine Kaste in Indien

Siehe auch:
 Kharan
 Caran
 Charan